Saint-Marcouf est le nom de trois lieux dont deux communes de Basse-Normandie :
 Saint-Marcouf, ou Saint-Marcouf-du-Rochy, commune du Calvados.
 Saint-Marcouf, ou Saint-Marcouf-de-l'Isle, commune de la Manche.
et : 
 Les îles Saint-Marcouf, au large de la péninsule du Cotentin, qui font partie du territoire communal de la commune de Saint-Marcouf (Manche).

Lieux de culte : 
 L’église Saint-Marcouf de Saint-Jacques-de-Néhou (Manche).
 L’église Saint-Marcouf de Saint-Marcouf (Calvados).
 L’église Saint-Marcouf de Saint-Marcouf (Manche).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France